Ruf har flere betydninger:

Ruf (skibsterminologi) – et ruf er et dækshus på et sejlskib.
Rapid Urban Flexible – et transportsystem.